Chiroteuthis är ett släkte av bläckfiskar. Chiroteuthis ingår i familjen Chiroteuthidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Bläckfiskar
Chiroteuthis